Kōji Kanuka (鹿糠幸司 Kanuka Kōji) (Tóquio, 12 de setembro de 1989) é um futebolista japonês que atua como volante. Atualmente, está sem clube após defender o .

Ligações externas
 
 
 
 

Futebolistas do Japão
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Futebolistas do Futebol Clube Santa Cruz